Dix navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Clyde d’après la rivière Clyde qui traverse la ville de Glasgow, en Écosse. Pour la base navale de Sa Majesté Clyde, voir HMNB Clyde.

 Le  était un vaisseau de cinquième rang de 38 canons, lancé en 1796 et vendu en 1814.
 Le  était un tender de 4 canons, acheté en 1805 et vendu en 1826.
 Le  était un vaisseau de cinquième rang de 46 canons, lancé en 1828. Il est devenu un navire-école pour la Royal Naval Reserve en 1870, et a été vendu en 1904.
 Le  était une canonnière à hélice en bois lancée en 1859, utilisée comme bâtiment hydrographique à partir de 1872 et vendue en 1875.
 Le  était un navire à roues à aubes. Lancé en 1900, il fait naufrage en 1951.
 Le HMS Clyde était un sloop à hélice de classe Osprey, lancé sous le nom de  en 1876, converti en navire dépôt et renommé HMS Clyde en 1904, il fut encore renommé HMS Columbine en 1912 et vendu en 1920.
 Le  est un sous-marin de classe River, lancé en 1934 et vendu en 1946.
 Le HMS Clyde était un dragueur de mines côtier de classe Ton. Lancé en 1953 sous le nom de , il est renommé HMS Clyde entre 1954 et 1961.
 Le HMS Clyde était un dragueur de mines côtier de classe Ton, lancé en 1953 sous le nom de , renommé HMS Clyde en 1960 et démantelé en 1971.
 Le  était un patrouilleur de classe River modifié, lancé en 2006 et désarmé en 2020 pour être transféré à la Marine royale de Bahreïn.

Clyde